Babylon, een stad uit de oudheid; zie ook: Babylonië, toren van Babel, Babel und Bibel

Vernoemd
 Babel (Couperus), een roman van Louis Couperus uit 1901.
 Babel (1999), een Franse film uit 1999
 Babel (film), een Mexicaanse film uit 2006
 Babel (muziek), een muziekstuk van Igor Stravinsky, Arnold Schönberg, Darius Milhaud en Mario Castelnuovo-Tedesco
 Babel (bordspel), een bordspel van 999 Games
 Babel (album), een album uit 2012 van de Britse band Mumford & Sons
 Babel (nummer), een single uit 2013 van de Britse band Mumford & Sons

Personen
 Louis Babel (1826-1912), een Zwitsers missionaris, taalkundige, geograaf, ontdekkingsreiziger en priester van Ottawa
 Isaak Babel (1894-1940), een Russisch schrijver
 Ryan Babel (1986), een voetballer
 Meike Babel (1974), een voormalig tennisster